Die 4. Schacholympiade der Frauen fand vom 8. bis 23. September 1969 in Lublin (Polen) statt.

Übersicht 

Es nahmen 15 Mannschaften mit insgesamt 43 Spielerinnen, davon eine IM (Internationaler Meister der Männer) und 20 Internationale Meisterinnen, am Wettbewerb teil. Die 15 Teams spielten ein Rundenturnier. Die Bedenkzeit betrug zweieinhalb Stunden für 40 Züge, danach eine Stunde für jeweils 16 Züge. Die Platzierung wurde aufgrund der Brettpunkte (BP), Mannschaftspunkte (MP) und einer speziellen Berger-Wertung (SB) ermittelt.

Die Olympiade fand in den WOSiR-Sporthallen (Aleje Zygmuntowskie 6) statt. Vorsitzender des Schiedsgerichtes war Stefan Furs aus Polen. Jerzy Pawłowski (Polen) war Sekretär des Organisationskomitees. Tibor Flórián aus Ungarn fungierte als Hauptschiedsrichter. Mieczysław Niewiadomski (Polen) war Turnierdirektor.

Endstand als Kreuztabelle 

{| class="wikitable"
!Rg||Mannschaft||Code||1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||BP||MP||SB||+||=||-
|-
|1||Sowjetunion||URS||●||1||2||2||2||2||1½||1½||2||2||2||2||2||2||2||26||27||173.75||13||1||0
|-
|2||Ungarn||HUN||1||●||½||1||1½||1½||2||1½||½||2||1||2||2||2||2||20½||21||130.25||9||3||2
|-
|3||Tschechoslowakei||CSR||0||1½||●||½||2||1½||½||1||2||1½||2||1||1½||2||2||19||20||116.75||9||2||3
|-
|4||Jugoslawien||YUG||0||1||1½||●||1||0||1½||1½||2||2||1½||1||1½||2||2||18½||21||124.50||9||3||2
|-
|5||Bulgarien||BUL||0||½||0||1||●||1½||1||2||1||1½||2||1½||1½||2||2||17½||19||103.00||8||3||3
|-
|6||DDR||GDR||0||½||½||2||½||●||1||1||1||1||2||2||1½||2||2||17||16||80.75||6||4||4
|-
|7||Rumänien||ROM||½||0||1½||½||1||1||●||1||1½||1||1||1½||2||2||2||16½||17||91.75||6||5||3
|-
|8||Polen||POL||½||½||1||½||0||1||1||●||1½||1½||1½||1½||2||2||2||16½||17||84.75||7||3||4
|-
|9||Niederlande||NED||0||1½||0||0||1||1||½||½||●||½||2||1||1½||1½||2||13||13||65.75||5||3||6
|-
|10||England||ENG||0||0||½||0||½||1||1||½||1½||●||1||1½||1½||2||1½||12½||13||57.75||5||3||6
|-
|11||BRD||GER||0||1||0||½||0||0||1||½||0||1||●||1½||1||1½||2||10||10||44.75||3||4||7
|-
|12||Dänemark||DEN||0||0||1||1||½||0||½||½||1||½||½||●||2||1||1½||10||8||36.00||2||4||8
|-
|13||Österreich||AUT||0||0||½||½||½||½||0||0||½||½||1||0||●||1||1||6||3||8.50||0||3||11
|-
|14||Belgien||BEL||0||0||0||0||0||0||0||0||½||0||½||1||1||●||1½||4½||4||10.50||1||2||11
|-
|15||Irland||IRL||0||0||0||0||0||0||0||0||0||½||0||½||1||½||●||2½||1||3.00||0||1||13
|}

Beste prozentuale Ergebnisse 

{| class="wikitable"
!Brett, Platz||Name, Vorname||Code||Ergebnis||Prozent
|-
|colspan="5"|Brett 1
|-
|1||Gaprindashvili, Nona||URS||9½ aus 10||95.0
|-
|2||Vokřálová, Štěpánka||CSR||6½ aus 9||72.2
|-
|3||Ivánka, Mária||HUN||8 aus 12||66.7
|-
|colspan="5"|Brett 2
|-
|1||Kushnir, Alla||URS||8½ aus 9||94.4
|-
|2||Verőci, Zsuzsa||HUN||10 aus 12||83.3
|-
|3||Konarkowska-Sokolov, Henrijeta||YUG||6½ aus 9||72.2
|-
|3||Eretová, Květa||CSR||6½ aus 9||72.2
|-
|colspan="5"|Reserve
|-
|1||Alexandria, Nana||URS||8 aus 9||88.9
|-
|2||Makai, Suzana||ROM||6½ aus 8||81.3
|-
|3||Georgieva, Antonina||BUL||6½ aus 10||65.0
|}

Team der Sowjetunion (Olympiasieger) 

{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||Ergebnis||Prozent||Platz
|-
|1||Gaprindashvili, Nona||9½ aus 10||95.0||1.
|-
|2||Kushnir, Alla||8½ aus 9||94.4||1.
|-
|Reserve||Alexandria, Nana||8 aus 9||88.9||1.
|}

Ergebnisse der deutschen Spielerinnen 

{| class="wikitable"
!Brett||Staat||Name, Vorname||Ergebnis||Prozent||Platz
|-
|1||DDR||Nowarra, Waltraud||6½ aus 10||65.0||4.
|-
|||BRD||Wasnetsky, Ursula||2½ aus 10||25.0||12.
|-
|2||DDR||Keller-Herrmann, Edith||6½ aus 10||65.0||5.
|-
|||BRD||Jörger, Hannelore||3½ aus 9||38.9||9.
|-
|Reserve||DDR||Just, Gabriele||4 aus 8||50.0||6.
|-
|||BRD||Karner, Irmgard||4 aus 9||44.4||7.
|}

Mannschaftsaufstellungen

Weblinks 

 4th Women's Chess Olympiad: Lublin 1969 auf Olimpbase (englisch)

1969
Frauenschachturnier
Schachveranstaltung 1969
Schachwettbewerb in Polen
Sportveranstaltung in Lublin